Desch ist der Familienname folgender Personen: 

 Annika Desch (* 1977), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 August Desch (1898–1964), US-amerikanischer Hürdenläufer
 Frederik Desch, deutscher Koch
 Gunter Desch (* 1937), deutscher Sanitätsoffizier, Inspekteur des Sanitäts- und Gesundheitswesens der Bundeswehr 
 Johann Desch (1848–1920), deutscher Kleiderfabrikant
 Joseph Desch (1907–1987), US-amerikanischer Ingenieur und Kryptologe
 Kurt Desch (1903–1984), deutscher Verleger, siehe Verlag Kurt Desch
 Roland Desch (* 1953), Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Hessen 
 Rudolf Desch (1911–1997), deutscher Komponist 
 Walter Desch (* 1944), deutscher Sportfunktionär

Desch bezeichnet:
 (9926) Desch, ein Asteroid